

Теспе — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Теспе — село, Сайрамський район, Туркестанська область

Див. також 
 Еспе
 Єспе